TTL — акронім латинкою. Може означати:

 Time to live — час життя пакету даних в протоколі IP.
 Transistor-transistor logic — транзисторно-транзисторна логіка (ТТЛ)
 TTL-експонометр ( — «крізь лінзу/об'єктив») — спосіб вимірювання експозиції безпосередньо через знімальний об'єктив фотоапарата або кінокамери.
 Through the line — рекламна стратегія, яка об'єднує ATL і BTL.